Сергей Лобанов:
 Лобанов, Сергей Анатольевич (род. 1962) — артист театра клоунады.
 
 Лобанов, Сергей Дмитриевич (род. 1954) — российский философ, профессор ПГИК.